Rose-Red Strauss est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 

Rose-Red Strauss fut autrefois un général en chef au service du roi Gottfeed, il adopta également Bridget dans le but de l'élever comme sa propre fille. En tant que général il livra de nombreuses batailles et notamment contre Maria Saberhagen dont celle-ci s'allia sans cesse avec les pays ennemis. Strauss partit un jour vers le nord afin de mettre un terme à un conflit, là-bas il prit de nombreuses personnes sous sa protection tout en dirigeant également des vue de pouvoir les reloger. Au cours de cette mission, il rencontra Stella, dès le premier regard, il eut directement le coup de foudre. 

Il décida par la suite de la ramener au château afin de pouvoir la placer sous la tutelle d'une famille vampire. Afin de prouver sa valeur sentimentale envers Stella, Strauss fabriqua un pendentif qu'il offrit par la suite à Stella. Il épousa Stella qui par la suite tomba enceinte de celui-ci. Un jour, alors que Strauss partit pour faire ratifier le traité de paix avec les pays voisins, Stella fut assassinée par Maria Saberhagen. En rentrant deux semaines plus tard, au château du royaume de la nuit, Strauss eut la mauvaise nouvelle d'apprendre que Stella avait été assassinée.

En l'apprenant de la bouche de Bridget, Strauss ne put s'empêcher d'exprimer sa rage en pensant que s'il apprenait que le coupable avait agi sous les ordres d'une puissance étrangère, il ne s'empêchera pas de la rayer de la carte et qu'en une nuit il volera jusqu'à ce pays afin de le raser entièrement. Il pensa également que s'il ignorait qui était vraiment le coupable alors il sera capable de se maîtriser. C'est d'ailleurs à partir de ce jour que Strauss ne vécut que pour son pays qui grâce à lui, connu une ère de prospérité sans précédent. Par la suite le peuple du royaume de la nuit jouissait d'un bonheur sans limites. Cinq ans après la mort de Stella, Rose-Red Strauss épousa Adelheid, il monta aussitôt sur le trône en succédant ainsi à Gottfeed, ce fut le début de l'âge d'or d'Akabara. 

La neuvième année de son règne, les pays voisins s'inquiétèrent ouvertement de la puissance d'Akabara et projetèrent de nouer une alliance contre le Royaume de la nuit, la force colossale du roi vampire commença à poser problème. Afin de prouver qu'il n'était pas une menace, Strauss qui ignorait que son corps résistait au soleil décida devant les dirigeants des pays voisins, d'exposer son bras au rayon du soleil, à la stupéfaction de tous son bras ne se réduisit pas en cendre. 

L'année suivante une coalition contre le royaume de la nuit vit le jour, en réaction, le conseil des anciens décida l'exécution du souverain. Le soir de son exécution en compagnie de Bridget, Strauss décida de se laisser emmener par les anciens afin de pouvoir mourir. Les anciens qui arrivèrent sur place montrèrent le pendentif qu'Adelheid leur avait donné afin de celle-ci était retenu en otage et que Strauss puisse les suivre sans opposer la moindre résistance, à la vue de l'objet, Strauss reconnût que le pendentif avait autrefois officiellement appartenu à Stella. 

Il décida par la suite de se laisser emmener par les anciens, croyant que Strauss comptait venger la mort de Stella en tuant Adelheid, Bridget s'interposa, mais directement Strauss lui envoya une décharge électrique qui l'assomma. En arrivant sur place, Strauss décida de ne pas s'opposer à son exécution. Constatant que le devoir d'un souverain était de protéger son pays et ses sujets, Strauss décida de donner sa vie. Se laissant par la suite transpercer par les piques des anciens, Strauss fut largement blessé avant de voir Adelheid déclencher une magie qui tua des milliers de vampires, de dhampires et également d'humains. Plus de la moitié des organes de Strauss furent détruits avant de pouvoir par la suite se régénérer au fur et mesure. 

Après l'emprisonnement d'Adelheid, Strauss décida pour le moment de rester à l'écart des affrontements entre vampires, dhampires et humains où la plupart de ces semblables perdirent la vie. Afin d'accomplir son devoir de roi, Strauss provoqua la chute de son pays pour qu'une grande guerre puisse être évitée dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle il fit croire à Bridget qu'il se vengera d'Adelheid pour que celle-ci puisse payer la mort de Stella. En partant en quête des sceaux qui retenait Adelheid, Strauss affronta de nombreux adversaires qui se mettaient en travers de son chemin. Alors que presque tous les vampires avaient été exterminés par les humains, les dhampires qui avaient noué une alliance avec les humains, traquèrent sans relâche Akabara dans le but de pouvoir le tuer afin que celui-ci ne puisse pas parvenir à son but. Au cours de ces affrontements, Akabara tua 483 dhampires et plus de 7 600 humains. Ses combats ne cessèrent jamais au cours de plusieurs milliers d'années. 

Plusieurs millénaires passés après la tragédie de la lune corrosive, Strauss affronta plusieurs fois Jin Renka, un des dhampires qui avait rejoint la communauté fondée par Bridget. Un jour, alors qu'il se rendait dans un endroit afin de briser un des sceaux, il vit arriver une jeune femme qui se nommait Yuki Komatsubara et qui se présentait comme étant la  du cygne noir venu pour mettre un terme à son existence. Auparavant Strauss avait terrassé 48 incarnations du cygne noir, n'ayant pas l'intention de se laisser tuer facilement il fit face à Yuki Komatsubara en lui envoyant des flèches magiques que celle-ci dissipa sans même avoir une égratignure, stupéfait qu'elle s'en soit tirée facilement, il remarqua que les pouvoirs du cygne noir avaient à peine dépassé les siens et ne fit pas le poids lors du premier affrontement au cours duquel cela lui valut la perte de son bras gauche avant de prendre la fuite. 

En s'éloignant de ce combat, Strauss rencontra une jeune dhampire âgé de 18 ans qui prénommait Lætitia, cette jeune dhampire avait toujours l'apparence d'une petite fille. Après avoir été guéri par Lætitia, Strauss partit à la recherche de Jin Renka afin de lui dérober ces deux épées afin de pouvoir vaincre Yuki. Jin Renka qui était dans les parages essaya à nouveau d'attaquer Strauss mais celui-ci ne fit pas le poids contre lui. Après avoir pris les deux épées de Jin, Strauss affronta de nouveau Yuki en élaborant une stratégie. Au cours de cet affrontement, sachant qu'il ne ferait pas le poids en combat rapproché, grâce à ces pouvoirs télékinétiques, Strauss souleva des rochers qu'il projeta contre Yuki qui repoussait sans difficulté les rochers. Après avoir localisé la position de Strauss, Yuki s'élança afin de lui transpercer le cœur, mais rapidement Strauss transperça celle-ci grâce aux épées de Jin. Peu de temps après, Strauss s'excusa auprès de Yuki de l'avoir mêlé à cette guerre par sa faute, Yuki lui répondit qu'elle ne lui en voulait pas car il se battait pour délivrer Adelheid. Après avoir vu Yuki rendre son dernier souffle de vie, Strauss partit chercher Lætitia qui avait découvert qu'il était le roi vampire qui avait autrefois été victime d'un coup d'état auparavant. 

Pendant 50 ans Strauss et Lætitia affrontèrent sans cesse des dhampires et cassèrent de nombreux sceaux qui retenaient toujours Adelheid. En arrivant dans une ville, en compagnie de Lætitia, Strauss affronta Bridget, Jin, Ethel et Fûhaku afin de pouvoir briser un autre sceau. En ayant pris l'avantage sur les dhampires, alors qu'il s'apprêtait à briser un autre sceau, Strauss remarqua que sa magie avait été repoussée en une fraction de seconde. À côté du sceau, il vit apparaître une jeune fille qui se nommait Kayuki Hirasaka et qui se présentait comme étant la  du cygne noir. Il remarqua que celle-ci portait un masque et un kimono de danseuse japonaise avant de voir que sa garde était parfaitement immobile. 

Sachant que le seul moyen de vaincre le cygne noir était de passer derrière la barrière anti-magie de ces bras, Strauss prépara une attaque éclair contre Kayuki en envoyant une volées d'éclairs qui furent rapidement repoussés, Kayuki blessa rapidement Strauss en supprimant 70 % de ces organes. En voyant ses propres blessures, Strauss remarqua que Kayuki était aussi forte que l'était Yuki, la  du cygne noir. Jin Renka qui avait vu ce combat demanda à Kayuki de le laisser tuer Strauss en précisant qu'elle avait les souvenirs de celle qui l'avait précédée et qu'elle savait pourquoi elle devrait le laisser faire. Alors que Jin Renka allait abattre Strauss, Kayuki l'en empêcha et à la surprise générale elle se rangea du côté de Strauss qui fut lui-même étonné de ce changement de camps. Strauss rappela à Kayuki que si elle ne le tuait pas, le cygne noir la consumerait. Kayuki lui expliqua qu'elle était venu pour le chercher afin de négocier et non pour le tuer, elle lui affirma également qu'elle l'aiderait à libérer Adelheid. Avec l'intervention de Lætitia, Strauss et Kayuki échappèrent aux dhampires. Ce n'est qu'après quelques jours que Strauss sut pourquoi Kayuki s'était rangé de son côté, GM, le grand-père de Kayuki avait besoin de lui et également d'Adelheid pour éliminer des envahisseurs venus l'espace qui se faisait appeler le peuple des fios, leur but étaient de s'emparer entièrement de la terre. 

Après que les dhampires et les humains ont décidé de faire une trêve avec Rose-Red Strauss, les extraterrestres dont GM avait parlé lancèrent un ultimatum en exigeant que les terriens doivent leur céder la moitié de la planète sous peine de l'anéantissement total de la planète. Rose-Red Strauss partit en compagnie de Kayuki sur l'île où se trouvait une base militaire afin de pouvoir suivre un entraînement adéquat. En arrivant sur place, il rencontra Li Hong-Fei et Nazuna Hagi, des scientifiques travaillant pour le lancement de la fusée spatiale. Strauss suivit des entrainements en commençant par enfiler des combinaisons spatiales sous l'œil de Kayuki qui le surveillait sans cesse. Cependant des opposants à Over-Moon, décidèrent de passer à l'action en envoyant des missiles nucléaires pour détruire l'île où se trouvait le Tsukuyomi. Les militaires ne furent pas assez équipés pour faire face à une telle situation, tandis que Kayuki fut pas assez puissante pour les sauver, Strauss surgit en apparaissant devant Kayuki, avant d'utiliser son pouvoir il demanda à Kayuki de regarder son effroyable pouvoir, en un clin d'œil il se débarrassa des missiles avant de confesser à Kayuki qu'il était un vampire qui ne craignait pas les rayons du soleil. Il lui expliqua également pourquoi les pays voisins voulaient se débarrasser de lui et également pourquoi Bridget n'avait pas révélé ce secret aux humains. 

Après que les militaires et les dhampires ont délivré Adelheid, alors que celle-ci avait révélé à Bridget ce qui s'était réellement passé lors de l'exécution, Strauss révéla par voie téléphonique à Bridget et aux autres dhampires que s'il avait abandonné son peuple c'était pour forcer les humains et les dhampires à s'allier de façon à minimiser les pertes. Il expliqua à Bridget que s'il l'avait abandonnée c'était pour que les disciples de Saberhagen ne la voit plus comme sa fille, il lui révéla également qu'il avait fait exprès de la pousser à bout afin qu'elle ne puisse pas deviner ces intentions en affirmant qu'il a agi pour le bien du peuple. 

Ayant vu que les fios furent capables de localiser une fusée afin de la réduire en pièce, Strauss proposa aux autres de partir lui-même avec Adelheid dans l'espace afin d'abattre le Big Mora. Plus tard lorsque Kayuki fut victime d'une tentative de meurtre provoqué par son propre pouvoir, Strauss révéla à Adelheid, Morishima, Bridget et les trois autres dhampires la vérité concernant la création du cygne noir par Saberhagen. 

Par la suite il demanda à Adelheid de recréer un environnement sur la lune afin que les dhampires puissent y vivre. Sachant que Kayuki avait découvert la vérité, il proposa à celle-ci un combat à mort une fois les fios vaincus. Mais Kayuki qui fut encore hésitante à la suite de la découverte de la vérité, médita sur le sort entre eux. Ayant fait ses adieux à Bridget, Lætitia, il s'envola avec Adelheid dans l'espace et élimina sans aucune difficulté les fios. Après s'être recueillit sur la tombe de Stella avec Adelheid, il fit ses adieux à celle-ci et partit en direction de la terre pour livrer son dernier combat. En arrivant sur place, Kayuki qui avait finalement prit sa décision accepta le défi de Strauss. 

Après que Strauss ait reçut une épée spirituelle de Kayuki, le combat commença sur un navire. Alors que Kayuki fonça vers lui, Strauss se volatilisa dans le ciel et créa des tornades en pleine mer en rassemblant en même temps quelques parties du navire destinés à former des épées. Il les envoya vers Kayuki, mais celle-ci sans aucune difficulté parvint à les repoussés. Alors que Kayuki l'ayant repérer fonça à nouveau vers lui, celui-ci créa une énorme boule de fer et la lança vers cette dernière qui s'en tira à nouveau. Par la suite, Strauss apparut près de Kayuki et la blessa avec une épée avant de se faire trancher le bras par celle-ci. Blessé, Strauss fut paralyser, Kayuki se dirigea vers lui et l'acheva en lui transperçant le cœur. Voyant qu'il était lui-même sur le point de mourir, Strauss lui pardonna tout ce qu'elle avait endurée. Ayant alors fait ses adieux à Kayuki, il se volatilisa devant celle-ci qui fut délivrer de la malédiction du cygne noir.

Il semblerait que Strauss ne soit pas mort en réalité et qu'il soit en compagnie de Bridget sur une île coupée du reste du monde pour l'aider à réaliser le projet dernière ailes, comme ils s'étaient ainsi mis d'accord si Strauss survivait à son combat contre le Big Mora puis celui contre le Cygne noir, dans l'omake (ou l'épisode bonus) en marge des chroniques après le chapitre 43 où a lieu la défaite de Strauss et sa pseudo mort, on y voit ce dernier en train de dessiner un manga.

Il est impossible que les faits déroulants dans ce dernier chapitre soit situés ailleurs dans l'histoire qu'après le dernier combat entre Strauss et Kayuki, Bridget faisant mention du projet dernières ailes en route, cela signifierait donc que Strauss est vivant et même en parfaite santé.

Pouvoirs 
 Électrokinésie
 Télékinésie
 Aerokinésie
 Lame frémissante
 Régénération instantanée
 Force surdéveloppée

Liens externes 
 Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles